Andrés Navarro puede referirse a:

 Andrés Navarro (1973-), poeta español.
 Andrés Navarro García (1964-), canciller de la República Dominicana.
 Andrés Navarro Haeussler (1948-), empresario chileno.